Le terme projet désigne ce que l'on a l'intention de faire, les moyens jugés nécessaires à la mise en œuvre de cette idée, ou un travail préparatoire. 

Techniquement, le terme projet est la concrétisation ou la réalisation d'une idée en mobilisant les ressources nécessaires dont on a besoin, en fixant et en respectant le délai de sa réalisation sans oublier la qualité de la finalité.

Droit français
 Un projet d'intérêt général désigne un projet d'aménagement du territoire jugé d'utilité publique.
 Un projet urbain partenarial est un outil de financement pour des opérations d’aménagement.
 Un projet de loi est un texte déposé au nom du gouvernement par le chef du gouvernement.
 Un projet d'établissement est la base de fonctionnement des établissements et services sociaux ou médico-sociaux.

Management
 Un projet est un ensemble finalisé d’activités et d’actions dans le cadre de l'entreprise, régi par la gestion de projet.

Éducation
 Un projet de fin d'études est une production complète, en situation professionnelle, qui marque la fin des études.
 Un projet pluritechnique encadré est un projet en sciences de l’ingénieur, réalisé en classe de terminale.
 Un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel est un dispositif pédagogique lié à des situations professionnelles.
 Un projet éducatif est la base du fonctionnement d'une association d'Éducation Populaire.
 Un projet d'animation est une forme d'action issue de l'éducation populaire visant à mettre des personnes en activité.
 Voir aussi Pédagogie de projet.

Logement
 Un kot-à-projet est une association d'étudiants vivant ensemble avec un projet commun.

Écologie
 Un projet de réduction d'émissions de gaz à effet de serre est un projet industriel ou forestier visant à lutter contre l’effet de serre.

Culture
 Projet Orange est un groupe de musique rock atmosphérique fondé à Québec en 1997.
 Le Projet Blair Witch est un film d'horreur indépendant américain de genre « found footage » écrit et réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sánchez, sorti en 1999.
 Projet Équinoxe est le  album de la série de bande dessinée Kookaburra, sorti en 1998.
 Le Projet Zeta est une série télévisée d'animation américaine en 26 épisodes de 22 minutes, créée par Robert Goodman et diffusée entre le  et le  dans le bloc de programmation Kids' WB.
 Le Projet Andersen est une pièce du dramaturge et acteur Robert Lepage fondée sur la vie du très célèbre écrivain Hans Christian Andersen.
 Le Projet Laramie est un film de Moisés Kaufman réalisé en 2001 et sorti en 2002. Il évoque un crime homophobe réel, l'assassinat de Matthew Shepard en 1998.
 Projet OVNI est une série télévisée britannique en quarante épisodes de 24 minutes créée par Tim O'Mara et diffusée entre le  et le  sur BBC One.
 Projet Almanac est un film de science-fiction américain de Dean Israelite sorti en 2015.
 Le Projet Manhattan est un film américain produit et réalisé par Marshall Brickman en 1986.
 Projet Banlieue est un documentaire québécois du collectif Consientia réalisé en 2005. Il s'agit d'une étude sociologique du mode de vie nord-américain, quoique ciblant précisément la banlieue.

Autres
 Projet est la revue bimestrielle du Ceras (Centre de Recherche et d’Action Sociales) issu de l’Action Populaire, créée en 1903 par la Compagnie de Jésus, et engagé depuis cent ans dans la réflexion sur la justice sociale.
 Le projet Alpha est le nom d’un célèbre canular qui eut lieu dans le Laboratoire de recherche parapsychique Mc Donnell, orchestré par l'illusionniste sceptique James Randi.

Toponymie
 Saint-Projet, ancienne commune française de la Charente, auj. intégrée à Saint-Projet-Saint-Constant
 Saint-Projet, ancienne commune française d'Eure-et-Loir, auj. intégrée à Boutigny-Prouais
 Saint-Projet, commune française du Lot
 Saint-Projet, ancienne commune française des Deux-Sèvres, auj. intégrée à La Chapelle-Bâton
 Saint-Projet, commune française de Tarn-et-Garonne
 Saint-Projet-de-Salers, commune française du Cantal
 Saint-Projet-Saint-Constant, commune française de la Charente
 Église Saint-Projet à Bordeaux

Notes et références